Miejscowości na Białorusi:
 Kołosy – wieś w obwodzie grodzieńskim, w rejonie brzostowickim, w sielsowiecie Pograniczny
 Kołosy – wieś w obwodzie homelskim, w rejonie rohaczowskim, w sielsowiecie Zapole